A 2015. évi Európa játékokon a fiú vízilabdatornát június 13. és 21. között tartják.

Résztvevők

Eredmények

Csoportkör 

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint értendők.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

Egyenes kieséses szakasz

A negyeddöntőbe jutásért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Fiú vízilabdatorna